Jo Rømme Mellingsæter (ur.  17 kwietnia 2000) – norweski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2020). Medalista mistrzostw Norwegii.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS zadebiutował w marcu 2018 w Falun, zajmując 8. lokatę w FIS Cupie. W marcu 2020 wystartował w mistrzostwach świata juniorów, plasując się na 41. pozycji w konkursie indywidualnym. W lipcu 2021 w Kuopio, w ramach letniej edycji cyklu, po raz pierwszy wystąpił w zawodach Pucharu Kontynentalnego, zajmując 17. i 15. miejsce.

Mellingsæter stawał na podium mistrzostw Norwegii – w październiku 2020 z drużyną regionu Sør-Trøndelag zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym na skoczni normalnej.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty J. R. Mellingsætera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 8 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2000